Ženská čtyřhra BNP Paribas Open 2021 probíhala v první polovině října 2021. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli koronavirové pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, které nestartovaly společně. Sabalenková musela po pozitivním covidovém testu nastoupit do izolace. Mertensová nastoupila po boku své stabilní partnerky Sie a dokázala titul obhájit.

Barbora Krejčíková se Elise Mertensovou vstoupily do turnaje jako soupeřky o post deblové světové jedničky. Díky postupu do finále Mertensová po skončení vystřídala českou deblistku na čele klasifikace. 

Vítězem se stal tchajwansko-belgický druhý nasazený pár Sie Su-wej a Elise Mertensová, který ve finále zdolal nenasazené rusko-kazachstánské duo Veroniku Kuděrmetovovou a Jeleu Rybakinovou po dvousetovém průběhu 7–6(7–1) a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a získaly po triumfu ve Wimbledonu druhou společnou trofej. Sie na okruhu WTA Tour vybojovala jubilejní třicátý deblový titul a po letech  2014 a 2018 třetí z Indian Wells a pro obhájkyni Mertensovou to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Elise Mertensová (vítězky)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (2. kolo)
  Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Hayley Carterová /  Gabriela Dabrowská (2. kolo)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Sharon Fichmanová /  Giuliana Olmosová (2. kolo)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2021